

Cinema 

 Kid Galahad  – titolo originale del film del 1937 L'uomo di bronzo
 Kid Galahad  – titolo originale del film del 1962 Pugno proibito

Musica 

 Kid Galahad  – EP di Elvis Presley contenente la colonna sonora del film da lui interpretato Pugno proibito

Persone 

 Kid Galahad – pugile britannico